Mango Airlines, Congo
 Mango Airlines, Zuid-Afrika